Le toponyme Châtelard ou Castelard est un mot de formation romane, qui désigne un site perché de grandes dimensions, et qui a pu être fortifié et occupé en tant qu’oppidum. Mais créé à l’époque romane, c’est-à-dire des siècles après l’abandon de ces oppida, il ne désigne pas à coup sûr un oppidum gaulois. Il est formé de la racine chastel (château) et du suffixe -ar, qui peut être augmentatif ou péjoratif, ce qui fait de ces lieux les « grands châteaux » ou les « mauvais châteaux ». La forme en -as existe aussi.

Homonymies
 Châtelard (La Salle)
 Châtelard (Doubs), voir Magny-Châtelard
 Châtelard (Pont-Saint-Martin), voir Château de Pont-Saint-Martin
 Châtelard (ruisseau)
Voir aussi Le Châtelard

Notes 

Toponymie française